Casa di Goethe – Francoforte sul Meno
Casa di Goethe – Roma
Casa di Goethe – Weimar